John Holmes (componist) (+1629), Engels componist
 John Holmes (senator) (1773-1843), Amerikaans politicus en diplomaat
 John Holmes (dichter) (1904-1962), Amerikaans dichter
 John Holmes (crimineel) (*1933/1934), gelynchte Amerikaanse kidnapper en moordenaar
 John Holmes (pornoster) (1944-1988), Amerikaanse pornoster
 J.B. Holmes (*1982), Amerikaans golfer
 John Wendell Holmes (1910–1988), Canadees diplomaat